Voici la liste des planètes mineures numérotées de 365001 à 366000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 365001 à 366000

365001-365100

365101-365200

365201-365300

365301-365400

365401-365500

365501-365600

365601-365700

365701-365800

365801-365900

365901-366000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000